Бимета́лл — композитный материал, состоящий из двух или более различных слоёв металлов или их сплавов. Термобиметаллические материалы относятся к группе прецизионных материалов. Биметалл применяется:
 для чеканки монет (см. биметаллические монеты) (при этом используются различные специальные сплавы);
 для изготовления корпусов нефтехимического и атомноэнергетического оборудования (при этом используется коррозионностойкий биметалл);
 при изготовлении подшипников скольжения (при этом используются антифрикционные биметаллы);
 при изготовлении узлов ракетно-космической техники (при этом используются биметаллы с особыми свойствами);
 при изготовлении биметаллических радиаторов отопления.
 в античности и средние века использовались при изготовлении мечей (в наши дни может использоваться для декорированных ножей «под дамаск»)

Антикоррозионный биметалл 

Антикоррозионный биметалл представляет собой дешёвый металл (например, обыкновенную сталь), покрытый слоем более коррозионно-стойкого (и дорогого) металла. Покрытие осуществляют с одной или с обеих сторон. В качестве покрытия используются коррозионностойкая сталь, хром, титан, латунь, серебро, медь, никель, алюминий и другие металлы.

Антикоррозионный биметалл применяется для изготовления химических сосудов и аппаратов, кухонной утвари, дешёвых плакированных монет.

Недостаток биметалла при таком использовании — как правило, наличие незащищённого края (среза) у биметаллического изделия (торец у проволоки, гурт у монеты). Ржаветь биметалл начинает именно оттуда (электрохимическая коррозия).

Термочувствительный элемент 

Из-за разницы в коэффициентах теплового расширения (КТР) металлов при нагреве пластина из биметалла изгибается в сторону металла с меньшим КТР.

Высокочастотные проводники 

Вследствие скин-эффекта плотность переменного тока падает к середине проводника. Поэтому в ряде случаев бывает целесообразно заменять центральную часть проводника более дешёвым (и более прочным) металлом с худшими электрическими характеристиками (биметаллическая проволока медь-железо, медь снаружи; медь-серебро, серебро снаружи).

Антифрикционное покрытие 

Покрытие или вкладыши, покрытые баббитом применяются в подшипниках скольжения для уменьшения трения.

Галерея

Изготовление 

 Одновременная прокатка
 В случае биметаллической проволоки — волочением трубы со вложенным внутрь стержнем из другого металла.
 Одновременное прессование
 Налив расплава одного металла на другой, более тугоплавкий
 Погружение в расплав
 Гальванический способ
 Газотермическое напыление
 Наплавка
 Электрическим нагревом
 Плазменным нагревом
 Сварка взрывом

Примечания

См. также 

 Металлургия
 Прецизионные сплавы
 Сварка

Ссылки 

 

Композиты
Металлы